Grupp B i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 13 juni till 23 juni 2014.

Tabell

Matcher

Spanien mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=ESP-NED
|nr       = 3
|bild     = ESP-NED 2014-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Xabi Alonso 
|mål2     =  Robin van Persie Arjen Robben Stefan de Vrij
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 48173
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Robin van Persie
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Chile mot Australien

{{Resultat med trupp|id=CHI-AUS
|nr       = 4
|bild     = CHI-AUS 2014-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Alexis Sánchez Jorge Valdivia Jean Beausejour 
|mål2     =  Tim Cahill
|arena    = Arena Pantanal
|spelplats= Cuiabá
|publik   = 40275
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Alexis Sánchez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Australien mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=AUS-NED
|nr       = 20
|bild     = AUS-NED 2014-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Tim Cahill Mile Jedinak 
|mål2     =  Arjen Robben Robin van Persie Memphis Depay
|arena    = Estádio Beira-Rio 
|spelplats= Porto Alegre
|publik   = 42877
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Arjen Robben
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Spanien mot Chile

{{Resultat med trupp|id=ESP-CHI
|nr       = 19
|bild     = ESP-CHI 2014-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Eduardo Vargas Charles Aránguiz
|arena    = Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 74101
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Eduardo Vargas
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Australien mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=AUS-ESP
|nr       = 35
|bild     = AUS-ESP 2014-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  David Villa Fernando Torres Juan Mata
|arena    = Arena da Baixada
|spelplats= Curitiba
|publik   = 39375
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  David Villa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nederländerna mot Chile

{{Resultat med trupp|id=NED-CHI
|nr       = 36
|bild     = NED-CHI 2014-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Leroy Fer Memphis Depay 
|mål2     = 
|arena    = Arena de São Paulo
|spelplats= São Paulo
|publik   = 62996
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Arjen Robben
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp B
Sport i Cuiabá
Sport i Curitiba
Sport i Porto Alegre
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Sport i Salvador, Brasilien
Internationella sportevenemang i São Paulo
Rio de Janeiro under 2000-talet
São Paulo under 2000-talet